Melbourne World Challenge 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 5 marca 2016 w australijskim Melbourne. Zawody były pierwszą odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2016 w lekkoatletyce
Melbourne World Challenge
2016 w Australii